Еркін-Шахар (ног. Еркін-Шахар — «Вільне місто», карач.-балк. Эркин-Шахар, кабард. Эркин-Щыхьэр, абаз. Эркин-ШахӀар) — селище (раніше, з 1962 року, селище міського типу), адміністративний центр утвореного в 2007 році Ногайського району Карачаєво-Черкесії.
 Джанер Еркін (тур. Caner Erkin, нар. 4 жовтня 1988, Баликесір) — турецький футболіст, захисник, півзахисник клубу «Фатіх Карагюмрюк» та національної збірної.